Ріжки пурпурові — паразитний гриб
 Маткові ріжки (хвороба) — хвороба злаків яку спричинають вищеописані гриби.

Села 
 Ріжки — Житомирська область, Житомирський район. До 2010 року називалось Ружки
 Ріжки — Київська область, Таращанський район

 Ріжки — колишнє село, Полтавська область, Оржицький район. Зняте з обліку у 1995 році

Примітки